2-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 17 клубами в 1993 году. Чемпионом во 2-й раз подряд стала бишкекская «Алга»-РИИФ, токмакский «Спартак» был серебряным призером, 3-е место вновь занял «Алай» из Оша.

Турнирная таблица 

* Вторая команда клуба.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Результаты на RSSSF
 Результаты на сайте sport.kg

1993
Футбол в Азии в 1993 году
1990-е годы в Киргизии